Nichirei International Championships (в 1995 году Nichirei International, в 1996 году Nichirei International Open) — международный женский теннисный турнир, часть WTA-тура, проводившийся с 1990 по 1996 год в Токио на открытых кортах с твёрдым покрытием (за исключением 1990 года, когда турнир проводился на закрытых кортах с ковровым покрытием). Относился ко II категории, призовой фонд составлял от 350 тысяч (в первые годы) до 450 тысяч (в последний год) долларов.

В 1997 году место турнира в сетке WTA занял Toyota Princess Cup, также проводившийся в Токио в сентябре-начале октября.

Победительницы и финалистки 
За семь лет существования турнира Мэри-Джо Фернандес четыре раза выигрывала его в парном разряде и один раз в одиночном. Трижды победительницей в одиночном разряде становилась Моника Селеш. Аранча Санчес-Викарио участвовала в трёх финалах в одиночном разряде и победила в одном из них; в тот же год она завоевала и парный титул. Аманда Кётцер по разу побеждала в одиночном и парном разрядах и ещё дважды була финалисткой в парах. Японским теннисисткам не удалось победить на турнире ни разу, но Кимико Датэ в одиночном разряде и Нана Мияги и Рика Хираки в парном доходили до финала.

Одиночный разряд

Парный разряд

Ссылки 
 Архив WTA

Nichirei International Championships